Iron Engine — игровой движок, разработанный канадской компанией Ironclad Games и впервые использованный в космической стретегии Sins of a Solar Empire, вышедшей на ПК в 2008 году.

Технические характеристики 
Поддерживается попиксельное освещение, динамическая генерация фракталов, пост-эффект bloom, рельефность окружения () (техника рельефного текстурирования), выборочные пиксельные и вертексные шейдеры для мешей и продвинутая система частиц. 

Рендеринг изображения осуществляется с помощью DirectX 9.

Игры, использующие Iron Engine  
 2008 — Sins of a Solar Empire
 2012 — Sins of a Dark Age
 2017 — Ironsight

См. также 
 Игровой движок
 Список игровых движков

Ссылки 
 
 

 

 

Внутренние игровые движки